«Back to Brooklyn» () — восьмой концертный альбом американской певицы Барбры Стрейзанд, выпущенный в 2013 году. Запись концертов прошла во время тура Barbra Live в бруклинском Барклайс-центр в октябре 2012 года. Альбом был издан как на аудио, так и в видеоносителях.

Список композций

DVD 
 «Back to Brooklyn»
 «As If We Never Said Goodbye»
 «I Remember Brooklyn (Dialogue)»
 «Nice 'N' Easy» / «That Face»
 «The Way He Makes Me Feel»
 «Bewitched, Bothered and Bewildered»
 «Didn’t We»
 «Smile» (feat. Il Volo)
 «Q&A»
 «Sam, You Made The Pants Too Long»
 «No More Tears (Enough is Enough)»
 «The Way We Were» / «Through The Eyes of Love»
 «Being Good Isn’t Good Enough»
 «Rose’s Turn» / «Some People» / «Don't Rain on My Parade»
 «I Remember Barbra»
 «You’re the Top»
 «What I’ll Do» / «My Funny Valentine»
 «Lost Inside of You»
 «Evergreen»
 «Nature Boy»
 «How Deep Is the Ocean?»
 «People»
 «Here’s to Life»
 «Make our Garden Grow» / «Somewhere»
 «Some Other Time»
 «Happy Days Are Here Again»

CD 
 «I Remember Barbra #1»
 «As If We Never Said Goodbye»
 «Nice 'N' Easy» / «That Face»
 «The Way He Makes Me Feel»
 «Bewitched, Bothered and Bewildered»
 «Didn’t We»
 «Marvin Hamlisch Intro»
 «The Way We Were» / «Through the Eyes of Love»
 «Jule Styne Intro»
 «Being Good Isn’t Good Enough»
 «Rose’s Turn» / «Some People» / «Don’t Rain on My Parade»
 «I Remember Barbra #2»
 «You’re the Top»
 «What I’ll Do» / «My Funny Valentine»
 «Lost Inside of You»
 «Evergreen»
 «Jason Gould Intro»
 «How Deep Is the Ocean?»
 «People»
 «Here’s to Life Intro»
 «Here’s to Life»
 «Make our Garden Grow»
 «Some Other Time Intro»
 «Some Other Time»

Чарты

Примечания

Ссылки 



Концертные альбомы Барбры Стрейзанд
Концертные альбомы Columbia Records‎
Концертные альбомы 2013 года